Francja:
 Wallon-Cappel – gmina

Osoby:
 Alfred Wallon – niemiecki autor
 Robert Wallon – polski piłkarz

Zobacz też:
 Vallon